Flagellation
 Coup du lapin